Tamanaco (pleme)
 Tamanaco (poglavica)
 Tamanaco (rijeka)